Джаннелли или Джанелли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джанелли, Антонио Мария (1789—1846) — итальянский епископ Боббио, католический святой.
 Джаннелли, Пьетро (1807—1881) — итальянский куриальный кардинал, папский дипломат и доктор обоих прав.
 Джаннелли, Симоне (род. 1996) ― итальянский волейболист, игрок итальянской сборной по волейболу.